Botryotinia — рід грибів родини Sclerotiniaceae. Назва вперше опублікована 1945 року.

Класифікація 
До роду Botryotinia відносять 22 видів:

Примітки

Джерела 
 Whetzel, H.H. 1945. A synopsis of the genera and species of the Sclerotiniaceae, a family of stromatic inoperculate discomycetes. Mycologia. 37(6):648-714 - P.679

Роди грибів